Ikhlas bezeichnet:

Ikhlas (Maler)
Ikhlas (Vorname)

Siehe auch
al-Ichlās